Косме́я, или Ко́смос () — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства .

Изящные растения с белыми, розовыми, красными, пурпурными цветами. Несколько видов распространены по всему миру как декоративные садовые растения. Наиболее известные в культуре виды — космею дваждыперистую и космею серно-жёлтую — выращивают и в России.

Космея дваждыперистая встречается в Европейской части России на мусорных местах и на обочинах дорог как заносное растение.

Название 
Научное название рода произошло от  — «украшение» — и связано с формой цветка.

В русскоязычной садоводческой литературе используются, помимо космеи и космоса, и другие варианты названия рода: мексиканская астра, красотка.

Распространение и среда обитания 
Род происходит из тропических и субтропических регионов Южной и Северной Америки. Известно о более 40 видов. Наибольшее видовое многообразие наблюдается в Мексике.

Наиболее известные в культуре виды:

Разведение в условиях культуры 
Космея — неприхотливое, светолюбивое и холодостойкое растение, размножается семенами. Хорошо растёт на рыхлых, садовых, не слишком удобренных почвах. Даёт самосев после одноразового посева, при этом декоративное качество цветов не снижается.

Для раннего всхода и цветения высаживают в теплицах в марте-апреле, на открытый грунт высаживают в апреле. При посеве семена сажают на расстоянии 35-40 см друг от друга. Растение хорошо переносит пересадку.

Значение и применение 
Ввиду нетребовательности к почвам и неприхотливости, космея широко применяется как декоративное растение для оформления клумб и садов, а также на срез.

Сведений о каких-либо лечебных свойствах космеи не имеется.

Классификация

Таксономия 
, 1791, Icon. i. 9. tt. 14, 79

Род Космея относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Виды 
в статусе подтвержденных 

 - Космея дваждыперистая

 - Космея серно-жёлтая

в статусе непроверенных

Примечания

Литература 
 Хессайон Д. Г. «Всё о клумбовых растениях». — М.: Кладезь, 1998. — 140 с.
 Киселёв Г. Е. «Цветоводство». — М. Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1952.

Кореопсисовые
Клумбовые растения
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки